Ясеновое — название населённых пунктов на Украине:

 Ясеновое — село в Покровском районе Донецкой области.
 Ясеновое — бывшее село в Зеньковском районе Полтавской области, упразднено в 1988 году.
 Ясеновое — село в Ахтырском районе Сумской области.

См. также 
 Ясеново
 Ясенево
 Ясеневое